Тонконогов — русская фамилия. Известные носители:

Тонконогов, Валентин Дмитриевич (1936—2008) — советский и российский почвовед, доктор сельско-хозяйственный наук, один из авторов современной классификации России
Тонконогов, Дмитрий Валентинович (род. 1973) — русский поэт, переводчик, литературный журналист.
 Тонконогов, Яков Иванович (1897—1985) — советский военачальник, генерал-майор.